Tirza pode se referir a:

Tirza - uma localidade bíblica
Tirza - personagem bíblica, filha de Zelofeade
267 Tirza - um asteróide

Desambiguação